Такмичење у бацању диска за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 19. и 21. августа на Олимпијском стадиону.

У такмичењу је учествовало 40 такмичарки из 24 земље подељене у две групе по 20. За финале се квалификовало 12, од којих је 10 пребацило квалификациону норму, а две су ушле према резултату.

Земље учеснице 

 Аргентина (1)
 Аустралија (1)
 Белорусија (2)
 Бразил (1)
 Бугарска (1)
 Индија (2)
 Јужноафричка Република (1)
 Кина (3)
 Кинески Тајпеј (1)
 Куба (3)
 Кукова острва (1)
 Литванија (1)
 Немачка (2)
 Обала Слоноваче (1)
 Пољска (3)
 Румунија (1)
 Русија (2)
 САД (3)
 Србија (1)
 Украјина (3)
 Француска (1)
 Хрватска (2)
 Чешка (1)
 Шведска (2)

Рекорди пре почетка светског првенства 2009. 
18. август 2009.

Квалификационе норме

Победнице

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале била је 61,50 м. Десет такмичарки је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а две су се пласирале на основу резултата (кв).,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација ИААФ
 Резултати финала ИААФ

Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном
Бацање диска